Jean Raoux (1677-1734) peintre français ;
 Jean Raoux (1916-2004) général de brigade français.